Eerste slag bij Chattanooga
 Tweede slag bij Chattanooga
 Chattanoogaveldtocht